Josef Jelínek (1902-1973) – calciatore cecoslovacco
Josef Jelínek (n. 1941) – calciatore cecoslovacco
Josef Jelínek (1758-1825) – teologo e musicista ceco
Josef Jelínek (n. 1966) – cestista ceco

Pagine correlate 
Jelinek